En , Papiernia peut désigner :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Papiernia, un village dans le powiat de Leszno
 Papiernia, un village dans le powiat d'Ostrów Wielkopolski

 dans la voïvodie de Mazovie
 Papiernia, un village

 dans la voïvodie de Poméranie
 Papiernia, un village

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Papiernia, un village dans le powiat de Kielce
 Papiernia, un village dans le powiat de Końskie
 Papiernia, un village dans le powiat de Włoszczowa

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Papiernia, un village